

Zuideinde, hameau de la commune de Stichtse Vecht, en province d'Utrecht
 Zuideinde, hameau de la commune de Kampen, en Overijssel
 Zuideinde, hameau de la commune de Nieuwkoop, en Hollande-Méridionale
 Zuideinde, hameau de la commune de Steenwijkerland, en Overijssel
 Zuideinde, hameau de la commune de Zaanstad, Hollande-Septentrionale